Ritzel steht für:

 das im Durchmesser kleinere Zahnrad einer Zahnradpaarung, siehe Ritzel

Ritzel ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Ritzel (1854–1935), deutscher Schriftsteller
 Gerhard Ritzel (1923–2000), deutscher Botschafter
 Heinrich Ritzel (1893–1971), deutscher Politiker (SPD)
 Taylor Ritzel (* 1988), US-amerikanische Ruderin
 Ulrich Ritzel (* 1940), deutscher Journalist und Schriftsteller